Beluran (district), een district in de Maleisische deelstaat Sabah
 Beluran (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Beluran